

Geografia
Lattimore – comune statunitense in Carolina del Nord

Persone
Harlan Lattimore – cantante statunitense
Kenny Lattimore – cantante statunitense
Marshon Lattimore – giocatore di football americano statunitense
Owen Lattimore – scrittore e studioso statunitense
Ralph Lattimore – cestista neozelandese
Richmond Lattimore – poeta statunitense